Les Jeux olympiques de 1936 peuvent désigner :
 Jeux olympiques d'hiver de 1936, qui ont eu lieu à Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne ;
 Jeux olympiques d'été de 1936, qui ont eu lieu à Berlin, en Allemagne.